Müssig ist der Familienname von:

Jörg Müssig (* 1968) deutscher Wissenschaftler im Bereich Maschinenbau und Bionik. 
Petra Müssig (* 1965), deutsche Snowboarderin

Siehe auch
Müßig
Mussig